Titelträger der Eredivisie 2011/12 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub Van Zundert/Velo, der sich in den Play-offs durchsetzen konnte.

Vorrunde

Play-offs

Halbfinale 
BV Almere – Van Zundert/Velo: 3:5, 2:4
BC Amersfoort – BC Duinwijck: 4:4, 5:3

Finale 
Van Zundert/Velo – BC Amersfoort: 5:2

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/league/draw?id=0FB184DD-1D03-4518-A00E-47DB33834711&draw=1

Niederländische Badmintonmeisterschaft
Badminton 2011
Badminton 2012